

Sigle 
 Agenzia telegrafica svizzera – agenzia di stampa svizzera
 Agenzia di Tutela della Salute – denominazione delle Aziende Sanitarie Locali nel Sistema sanitario della Lombardia
 Associazione temporanea di scopo – tipo di associazione comprendente realtà di associazioni di volontariato o di tipo culturale e realtà del terzo settore, allo scopo di perseguire finalità condivise
 Associazione di Terra Santa – organizzazione non governativa ufficiale della Custodia di Terra Santa
 Attività tecnica subordinata
 Automotive Technical Service – servizio tecnico sammarinese, per ispezioni di veicoli, componenti e sistemi per l'ottenimento delle omologazioni
 Auto Technisches Spezialzubehör – squadra tedesca di Formula 1 attiva dal 1978 al 1984
 Automobili Turismo e Sport – costruttore automobilistico italiano attivo dal 1963 al 1965
 Aterosclerosi – malattia delle arterie
 Air traffic services – Servizi del traffico aereo
 Applied type system – linguaggio di programmazione
 Average Time Spent (Tempo Medio Trascorso) – unità di misura
 Automatic train stop – sistema automatizzato che blocca i treni in determinate condizioni per evitare incidenti

Codici 
 ATS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto municipale di Artesia, Nuovo Messico (Stati Uniti d'America)
 ats – codice ISO 639-3 della lingua gros ventre
 ATS – vecchio codice valutario ISO 4217 dello Scellino austriaco (sostituito dall'Euro), ex valuta dell'Austria